Kastelli - plaats in Griekenland
 Steentijd-ruïne van Kastelli - archeologische opgraving in Finland
 Kerttu Kastelli - Fins dichter
 Kakó Kastélli - berg op Chania, Kreta, Griekenland
 Kastelli (heuvel) - heuvel op Kreta, Griekenland